Loftus puede referirse a:

 Loftus (Australia)
 Loftus (Yorkshire del Norte), Inglaterra
 Loftus Hall, Wexford, Irlanda
 Loftus Road, Londres, Inglaterra
 Elizabeth Loftus, una matemática y psicóloga